désigne :

 Hardinsburg, une ville située dans l’Indiana ;
 Hardinsburg, une ville située dans le Kentucky.